Aloha Oe peut signifier :

 Aloha ʻOe, une chanson hawaïenne populaire et symbolique de l'archipel d'Hawaï ;
 Aloha Oe, un film muet de 1915 produit par Thomas H. Ince ;
 Aloha Oe, une nouvelle américaine de Jack London publiée à Londres en 1908 ;
 Aloha Oe, un court métrage de dessin animé de 1933, réalisé par Dave Fleischer.